Acest articol cuprinde lista eclipselor de Soare care s-au produs sau se vor produce în secolul al XXI-lea.

Statistici
Secolul al XXI-lea numără 224 de eclipse de Soare, dintre care: 77 parțiale, 72 inelare, 68 totale și 7 hibride. Două eclipse inelare și o eclipsă totală sunt excentrate: în aceste trei cazuri, centrul conului de umbră al Lunii nu atinge Pământul.

În fiecare an din secolul al XXI-lea se produc cel puțin două eclipse de Soare. În anii 2018, 2019, 2036, 2038, 2054, 2057, 2058, 2069, 2083, 2084, 2087 și 2098 se produc câte trei eclipse de Soare, iar în anii 2011, 2029, 2047, 2065, 2076 și 2094 se produc câte patru eclipse de Soare.

Durate maxime:
 eclipsă inelară: 15 ianuarie 2010 (11 min 8 s);
 eclipsă totală: 22 iulie 2009 (6 min 39 s);
 eclipsă hibridă: 3 noiembrie 2013 (1 min 40 s).

Durate minime:
 eclipsă inelară: 16 decembrie 2085 (19 s);
 eclipsă totală: 31 mai 2068 (1 min 6 s);
 eclipsă hibridă: 6 decembrie 2067 (8 s).

Lista
Lista următoare rezumă eclipsele de Soare din secolul al XXI-lea. Coloanele „Ora”, „Magnitudinea”, „Durata”, „Localizarea” se referă la momentul maxim al eclipsei. Pentru fiecare eclipsă, este indicat Sarosul, cât și tipul său (totală, inelară, parțială, hibridă). Datele din listă provin de la Centrul de Zbor Spațial Goddard.

Referenințe și note
 Acknowledgement: Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's Goddard Space Flight Center

Bibliografie

Legături externe
 AstroInfo, by Sorin Hotea, Eclipsele de Soare vizibile din România până în 2100 
 Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București, Eclipse de Soare 
 Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București, Eclipse totale sau inelare de Soare, vizibile de pe teritoriul României, între anii 1000-3000

Vezi și
 Lista eclipselor de Soare din secolul al XX-lea

Secolul al XXI-lea în astronomie
Liste astronomie